Jean-Marie Le Pen – politico francese
 Marine Le Pen –  politica francese, figlia di Jean-Marie
 Marion Maréchal-Le Pen – politica francese, nipote di Jean-Marie
 Ulrich Le Pen –  calciatore francese